Жувіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Жувіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Жувіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна